Palacios o Los Palacios puede referirse a:

Arquitectura 
 palacio, el hogar del jefe de Estado u otra figura pública de alto rango;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Palacios, localidad del departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe;
 Los Palacios, localidad del Departamento Coronel Felipe Varela, provincia de La Rioja.

Cuba 
 Los Palacios, municipio de la provincia de Pinar del Río.

España 
 Villapalacios, municipio de la provincia de Albacete;
 Los Palacios, localidad del municipio de Formentera del Segura, provincia de Alicante;
 Palacios de Becedas, localidad del municipio de Becedas, provincia de Ávila;
 Palacios Rubios, localidad del municipio de Nava de Arévalo, provincia de Ávila;
 Palacios de Goda, municipio de la provincia de Ávila;
 Palacios de Corneja, localidad del municipio de San Bartolomé de Corneja, provincia de Ávila;
 Palacios de Benaver, localidad del municipio de Isar, provincia de Burgos;
 Palacios de la Sierra, municipio de la provincia de Burgos;
 Palacios de Riopisuerga, municipio de la provincia de Burgos;
 Sotopalacios, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna, provincia de Burgos;
 Palacios de Rueda, localidad del municipio de Cubillas de Rueda, provincia de León;
 Palacios de la Valduerna, municipio de la provincia de León;
 Palacios del Sil, municipio de la provincia de León;
 Palacios de Compludo, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León;
 Palaciosmil, localidad del municipio de Quintana del Castillo, provincia de León;
 Palacios de Jamuz, localidad del municipio de Quintana y Congosto, provincia de León;
 Palacios de Fontecha, localidad del municipio de Valdevimbre, provincia de León;
 Los Palacios, localidad del municipio de Librilla, Región de Murcia;
 Palacios Blancos, localidad del municipio de Lorquí, Región de Murcia;
 Palaciós, lugar de la parroquia de La Pola, concejo de Lena, Principado de Asturias;
 Palacios del Alcor, localidad del municipio de Astudillo, provincia de Palencia;
 Palacios, lugar de la parroquia de Padriñán, concello de Sangenjo, provincia de Pontevedra;
 Palacios de Salvatierra, localidad del municipio de Guijuelo, provincia de Salamanca;
 Palacios del Arzobispo, municipio de la provincia de Salamanca;
 Palaciosrubios, municipio de la provincia de Salamanca;
 Palacios de los Dieces, localidad del municipio de Villarmayor, provincia de Salamanca;
 Los Palacios y Villafranca, municipio de la provincia de Sevilla;
 Palacios de Campos, localidad del municipio de Medina de Rioseco, provincia de Valladolid;
 Palacios del Pan, municipio de la provincia de Zamora;
 Palacios de Sanabria, municipio de la provincia de Zamora;

Estados Unidos 
 Palacios, ciudad del condado de Matagorda, estado de Texas.

México 
 Palacios, ciudad del municipio de Cardonal, estado de Hidalgo;
 Los Palacios, ciudad del municipio de Tapachula, estado de Chiapas;
 Los Palacios, ciudad del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, estado de Oaxaca.

Antroponimia 
 Palacios, apellido.

Personas 
 Alfredo Lorenzo Palacios (1880-1965), abogado, político socialista y profesor argentino;
 Alirio Palacios (1944-2015), pintor venezolano;
 Álvaro Ignacio "Nacho" Palacios, humorista venezolano;
 Antonia Palacios (1904-2001), escritora venezolana;
 Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), arquitecto gallego;
 Armando Palacios Bate (1904-1974), pianista chileno;
 Bárbara Palacios (1963-), Miss Universo 1986, empresaria venezolana;
 Carlos Palacios (1982-), futbolista hondureño;
 Carlos Palacios y Blanco (1762 -1805), militar venezolano, tío y tutor de Simón Bolívar;
 Catalina Palacios Galindo (1980-), animadora de televisión chilena;
 Claudia Palacios Giraldo (1977-), periodista colombiana;
 Eloy Palacios (1847-1919), escultor venezolano;
 Enrique Palacios de Mendiburu (1850-1879), oficial naval peruano;
 Esteban Palacios y Blanco (1768-1830), hacendado y  político venezolano;
 Félix Palacios Baya (s. XVIII), boticario de Madrid;
 Feliciano Palacios (s.XVIII), noble venezolano;
Florencio Palacios (1784-1816), militar venezolano;
 Inocente Palacios (1908-1996), político y músico venezolano;
 Isabel Palacios (1950-), directora de orquesta venezolana;
 Jorge Palacios (1940-), actor y productor venezolano;
 Julio Palacios (1891-1970), físico español;
 Lucila Palacios (1902-1994), poeta y escritora venezolana; 
 Lorenzo Palacios Quispe (1950-1994), compositor peruano
 Luisa Palacios (1923-1990), pintora y ceramista venezolana;
 Luis Arturo Palacios (1977), historietista cubano;
 María Concepción Palacios (1758-1792), madre de Simón Bolívar;
 María Antonia Palacios (1949-), pianista y compositora venezolana;
 Myriam Palacios (1936-2013), actriz chilena;
 Nicolás Palacios Navarro (1858-1931), médico y escritor chileno;
 Pablo Palacios (1981-), futbolista ecuatoriano;
 Pedro Palacios y Sojo (1739-1799), músico venezolano;
 Raimundo Andueza Palacio (1846-1900), Presidente de Venezuela;
 Rául Palacios, futbolista chileno;
 Ramón Moya Palacios (1966-), cocinero andaluz;
 Roberto Palacios (1972-), futbolista peruano;
 Wilson Palacios (1984-), futbolista hondureño;
Desambiguaciones de nombre y apellido
 Ángel Palacios, .
 Eloy Palacios, .
 Jorge Palacios, .
 José Palacios, .
 Luis Palacios, .